Dvanajste deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini so potekale 29. aprila 2018.

Bil je izvoljen za predsedstvo Massimiliano Fedriga.

Rezultati

Sestava deželnega sveta

Okrožna porazdelitev glasovanja

Sklici 

Volitve
2018 v politiki
Furlanija - Julijska krajina